Башаид () је насеље у граду Кикинди, у Севернобанатском округу, у Србији. Према попису из 2011. било је 3123 становника.

Башаид је насеље 22 -{km}- јужно од Кикинде на путу Кикинда — Зрењанин, 3 -{km}- источно од Кикиндског канала. Овде се налази Класицистичка зграда из 1834. године, а под заштитом државе, као значајно културно добро је и Српска православна црква Св. Оца Николаја.

Историја 
У XIV веку помиње се Баша-ид као вашарско насеље. Забележено је да 1441. било у поседу Ђурђа Бранковића. Крајем XVI века Башаид је опустео. Село је обновљено у првој половини XVIII века под именом Мала Кикинда. Од 1751. до 1754. овде су се населили Срби из Поморишја и Потисја. Одатле се 1777. становништво преселило на оближњу пустару Башаид. Тада је имао 773 становника, а 1971. године 3982.

Године 1797. у месту при храму су служила два православна свештеника. Били су то пароси, поп Лазар Димитријевић (рукоп. 1772) и поп Недељко Одажић (Одаџић) (1791).

У српској народној школи у месту учитељ је био Арсеније Ташић (1824-1853).

Демографија 
У насељу Башаид живи 2661 пунолетни становник, а просечна старост становништва износи 38,4 година (36,6 код мушкараца и 40,1 код жена). У насељу има 1106 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,17.

Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Званична презентација Башаида (-{Башаид онлине}-)
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Кикинда
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији